Джерело № 10 (Кваси)
 Джерело № 10 (Голятин)
 Джерело №10 («Катерина»)
 Джерело № 10 (Рахів)